Лобачёв — фамилия (женская форма ), а также топоним.

Лобачёв 
 Лобачёв, Алексей Андреевич (1903—1964) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Лобачёв, Анатолий Леонидович (1939—2019) — советский и белорусский тренер по тяжёлой атлетике.
 Лобачёв, Аркадий Филиппович (1924—1989) — Герой Советского Союза.
 Лобачёв, Виктор Васильевич (1907—1970) — советский партийный и государственный деятель.
 Лобачёв, Владимир Константинович (1925—1997) — советский дипломат.
 Лобачёв, Георгий Викторович (1931—2001) — начальник участка шахты имени Ф. Э. Дзержинского ПО «Прокопьевскуголь», Герой Социалистического Труда.
 Лобачёв, Григорий Григорьевич (1888—1953) — советский композитор, пианист и педагог.
 Лобачёв, Илья Христофорович (в монашестве Леонид; 1896—1967) — архиепископ Харьковский и Богодуховский.
 Лобачёв, Леонид Николаевич (род. 1949) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), четырёхкратный чемпион мира.
 Лобачёв, Николай Гаврилович (1923—2015) — Герой Советского Союза.
 Лобачёв, Юрий Павлович (1909—2002) — график, автор и художник комиксов.



Топоним 
 Лобачев — хутор в Обливском районе Ростовской области России.

См. также 
 Лобачёво — название нескольких населённых пунктов.